Janjinsko jezero (jezero Pamvotida)
Pamvotida (naselje)